Гвадалупе, Асијенда де Гвадалупе има више значења:

 Гвадалупе, Асијенда де Гвадалупе (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе, Асијенда де Гвадалупе (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику